The Punisher kan henvise til:

 The Punisher (film fra 1989) – amerikansk actionfilm fra 1989 af Mark Goldblatt
 The Punisher (film fra 2004) – amerikansk actionfilm fra 2004 af Jonathan Hensleigh